Afrikanska mästerskapet i fotboll 1963 spelades i Ghana, och vanns av hemmalaget. Formatet hade ändrats: två grupper bestående av tre lag var, och vinnarna spelade final medan grupptvåorna spelade match om tredjepris. Finalen spelades i Accra den 1 december 1963, där Ghana slog Sudan med 3–0 efter halvtidssifforna 3–0.

Kvalspel

Huvudturneringen 
 Spelades i Ghana
 Etiopien direktkvalificerade som titelförsvare
 Ghana direktkvalificerade som hemmalag

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Bronsmatch

Final

Skytteligan 
  Hassan El-Shazly (6 mål)

Anmärkningslista

Externa länkar 
 RSSSF

1963 i Ghana
1963
Internationella fotbollstävlingar i Ghana
Fotbollsåret 1963